Diese Liste gibt einen Überblick über alle Mitglieder des Bayerischen Landtags in der 14. Wahlperiode (28. September 1998 bis 10. Juli 2003).

Abgeordnete

Weblinks 
 14. Wahlperiode auf der Webpräsenz des Hauses der Bayerischen Geschichte auf hdbg.de
 Übersicht aller Landtagsabgeordneten seit 1946 auf der Seite des Bayerischen Landtags (mit Suchfunktion)

 14